Okręty US Navy o nazwie USS  "Shreveport", pochodzącej od miasta Shreveport:
 Pierwszy "Shreveport" był fregatą typu Tacoma, który służył w latach 40. XX wieku.
 Drugi "Shreveport" jest okrętem desantowym (ang. amphibious transport dock) typu Cleveland, który pozostaje w aktywnej służbie (stan na 2007 rok).

Shreveport